Landrum kan som auktorsförkortning betyda:

 Leslie R. Landrum
 Leslie Roger Landrum

Robotskapade auktorsförkortningar